Schachbundesliga 2006/07 steht für:

 Schachbundesliga 2006/07, deutsche Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2006/07 (Frauen), deutsche Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2006/07 (Österreich), österreichische Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2006/07 (Schweiz), Schweizer Schachbundesliga